Ракетохвостая сизоворонка () — вид птиц из семейства сизоворонковых.

Вид распространён в тропической Африке южнее Сахары. Встречается в Анголе, на юге Конго и Танзании, в Замбии, Зимбабве, Малави, Мозамбике и на севере Ботсваны.

Птицы длиной 20—30 см, не считая 8-сантиметрового вилочкового хвоста, и весом 88—111 г. Спина и крылья коричневые. Макушка головы зеленоватая, лоб и надбровная полоса белые. Брюхо, низ крыльев и хвост светло-голубые с белыми полосами. Клюв чёрный, глаза коричневые, ноги тёмно-жёлтые.

Обитает в саваннах. Держится в одиночку, парами или группами до 20 птиц. Часто сидит на верхушках деревьев и кустарников, откуда охотится на насекомых, ящериц, скорпионов, слизней, мелких птиц и грызунов. Гнёзда обустраивает в дуплах деревьев, термитниках, заброшенных домах. В кладке 3—4 белых яйца. Насиживают оба партнёра по очереди.

Примечания 

Сизоворонковые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1880 году